Григо́рий Ви́кторов:
 Викторов, Григорий Владимирович (1858—после 1917) — русский офицер и общественный деятель, член IV Государственной думы от Херсонской губернии.
 Викторов, Григорий Петрович (1919—1944) — гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.